Universalinstrument henviser til flere artikler:
 Elektrisk universalinstrument
 Astronomisk universalinstrument